French Leave – film del 1930 diretto da Jack Raymond
French Leave – cortometraggio del 1930 diretto da Sam Newfield
French Leave – film del 1937 diretto da Norman Lee
French Leave – film del 1948 diretto da Frank McDonald